Zompantle kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Zompantle, Guerrero, ort, General Heliodoro Castillo, 
 Zompantle, Oaxaca, ort, Asunción Cacalotepec,